Kotlin – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim, w gminie Kotlin
 Kotlin – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim
 Kotlin – gromada w powiecie jarocińskim
 Kotlin – stacja kolejowa w Kotlinie, w województwie wielkopolskim
 Kotlin – polska firma z siedzibą w Kotlinie

 Kotlin – rosyjska wyspa na Morzu Bałtyckim
 Kotlin – język programowania, kompilowany m.in. do kodu bajtowego Javy oraz do kodu języka JavaScript